India
 Deoli – città del territorio di Delhi
 Deoli – città del distretto di Wardha, nello stato federato del Maharashtra
 Deoli – città del distretto di Tonk, nello stato federato del Rajasthan